Die Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1933/34 war die erste Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Die Bezirksklasse Groß-Hamburg startete in den Staffeln Hammonia und Hansa zu je zwölf Vereinen und wurde im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison begann am 10. September 1933, die letzten Spiele kamen am 27. Mai 1934 zur Austragung. Als Staffelmeister setzten sich Borussia Harburg mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC St. Pauli und der SC Victoria Hamburg durch den besseren Torquotienten gegenüber Rasensport Harburg durch. Da die Harburger Vereine nach dieser Spielzeit in den Sportgau Niedersachsen wechselten, qualifizierte sich Borussia Harburg für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niedersachsen 1934/35, während sich der zweitplatzierte FC St. Pauli neben dem Staffelsieger Hansa Viktoria Hamburg für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1934/35 qualifizierten. Alle drei Vereine setzten sich in ihren jeweiligen Aufstiegsrunden durch und spielten kommende Saison erstklassig.

Auf Grund des Sportgauwechsels der Harburger und Wilhelmsburger Vereine nach dieser Spielzeit gab es keine Absteiger in die Kreisklassen.

Teilnehmer 
Für die erste Austragung der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 die Vereine auf Platz 6–10 der Oberliga Groß-Hamburg 1932/33:
 FC St. Pauli
 SC Victoria Hamburg
 SV St. Georg von 1895
 SV Wacker 04 Billstedt
 SV Uhlenhorst-Hertha
 die Vereine auf Platz 2–7 der Oberliga Nordhannover 1932/33:
 Wilhelmsburg 09
 Borussia Harburg
 Rasensport Harburg
 Viktoria Harburg
 SV Harburg 1924
 SV Wilhelmsburg 1926
 die sieben besten Teams aus der Bezirksliga Hamburg Staffel Alster 1932/33:
 SC Concordia Hamburg
 Hinschenfelder SV
 SK Komet Hamburg
 Rothenburgsorter FK 1908
 SC Sperber Hamburg
 SC Urania Hamburg
 Wandsbeker FC
 die sechs besten Teams aus der Bezirksliga Hamburg Staffel Elbe 1932/33:
 SV Blankenese
 FC Adler Eidelstedt
 VfL Geesthacht
 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club
 St. Pauli Sport
 SV West-Eimsbüttel

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1933/34